Barsanuphe est un nom propre qui peut désigner :

Saints chrétiens
 Barsanuphe de Gaza (), surnommé "le grand vieillard", moine dans la région de Gaza ; fêté le 6 février.
 Barsanuphe de Tver higoumène († vers 1400) ; fêté le 2 mars.
 Barsanuphe de Tver (évêque) († 1576) ; fêté le 11 avril.

Références